И́нго Хо́фман (, род. 28 февраля 1953 года, Сан-Паулу) — бразильский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Полная таблица результатов в Ф1

Ссылки 
 

Родившиеся в Сан-Паулу
Автогонщики Бразилии
Пилоты Формулы-1 из Бразилии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Copersucar
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков